Der Begriff feinkörnig hängt mit jenem der Korngröße zusammen, umfasst aber in Geowissenschaften und Technik einige verschiedene Bereiche:
 in der Werkstofftechnik die Größe der Gefügebestandteile metallischer Werkstoffe (siehe Kornfeinung)
 in der Sedimentologie klastische Sedimentablagerungen mit Korngrößen kleiner als 0,063 mm, nämlich Schluffe und Tone
 in der Bodenkunde die „schweren“, wasserreichen Böden
 in der Analogfotografie die feinkörnigen Filme, die eine bessere Auflösung als die grobkörnigen Emulsionen haben – siehe Korn (Foto)
 bei Lebensmitteln beispielsweise
 feingemahlenes Mehl (gröberes heißt „griffig“)
 Feinkristallzucker
  Granularität beim Reconfigurable Computing: feinkörnig rekonfigurierbar

Siehe auch: